Slag bij Northampton (1264)
Slag bij Northampton (1460)